Le championnat du monde de Formule 1 motonautique 2016,  des championnats du monde de Formule 1 motonautique débute le 4 mars 2016 à Dubaï, s'achève le 16 décembre 2016 à Sharjah et doit comporter dix courses.

Pilotes et monoplaces

Grands Prix de la saison 2016

Classements saison 2016

Pilotes

Équipes

Références

Liens externes
 
 The official website of the Union Internationale Motonautique

Motonautisme
2016 en sport